Noors voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Noors voetbalelftal onder 16 (vrouwen)